Рани Мукерджи (, хинди: रानी मुखर्जी) е популярна индийска актриса от Боливуд.

Биография 
Името ѝ означава „кралица“ на санскрит. Рани произхожда от филмов клан. Баща ѝ Рам Мукерджи е режисьор, майка ѝ Кришна Мукерджи е певица, а брат ѝ Раджа Мукерджи е филмов продуцент. Леля на Рани е актрисата Дебашри Рой. Чичо ѝ е актьорът Джой Мукерджи. Нейната втора братовчедка Каджол е успяла боливудска актриса. Сестрата на Каджол, Таниша също е актриса. Рани е братовчедка още и на актрисата Шарбани Мукерджи.

Рани е много близка със своята племенница Майеша. На галено ѝ вика „Мишти“ (което значи „сладък/сладка“ на бенгалски). Рани Мукерджи изповядва религията индуизъм.

През 2015 г. ражда се дъщеря ѝ Адира

Кариера 
Рани Мукерджи често си партнира с актрисата Прити Зинта. Двете си партнират в цели 4 филма – Har Dil Jo Pyar Karega, Chori Chori Chupke Chupke, Veer-Zaara и Kabhi Alvida Naa Kehna. Всички техни филми са хитове.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 
 www.rani-mukerji.com 
 gallery2.efanguide.com 
 www.ranimukherjee.org 
 www.rani-mukherjee.info 
 rani.site.voila.fr

Индийски актьори и актриси
Родени в Колката